Robert Szymeczek (ur. 23 stycznia 1999) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu TJ TŽ Třinec. Brązowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2015).

W sierpniu 2013 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 37. miejsce we Frenštácie pod Radhoštěm. W styczniu 2015 wystartował na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży europy – indywidualnie zajął 26. miejsce – drużynowo 8. lokatę, a w konkursie drużyn mieszanych zdobył brązowy medal. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystartował w sierpniu 2015, zajmując 46. i 55. miejsce w konkursach FIS Cupu w Szczyrku.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Szymeczka na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999